Залиманское сельское поселение — муниципальное образование Богучарского муниципального района Воронежской области России.

Административный центр — село Залиман.

География 
Залиманское сельское поселение расположено в бассейне реки Дон и его правого притока реки Богучарки, в степной зоне южных отрогов Среднерусской возвышенности, граничит с муниципальными образованиями Богучарского муниципального района: Подколодновским, Филоновским, Дьяченковским, Поповским и Твердохлебовским сельскими поселениями и городским поселением — «город Богучар».

Население 

Национальный состав
В 2011 году русские составляли 92 % населения.

Населённые пункты 
В состав поселения входят:
 село Залиман,
 хутор Галиёвка,
 село Грушовое.

Примечания

Ссылки 
 Администрация Залиманского сельского поселения

Муниципальные образования Богучарского района
Сельские поселения Воронежской области